Audi Cup — двухдневный футбольный турнир, организованный в межсезонье 2009 года автомобильной компанией Audi в честь своего столетия. Турнир проводится каждые два года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия.

Впервые турнир прошёл в 2009 году, его победителем стала «Бавария».

Представление первого турнира прошло на Женевском автосалоне 3 марта 2009 года. Проводил представление известный датский автогонщик Том Кристенсен. Также представляли свои клубы Дженарро Гаттузо («Милан»), Уэс Браун («Манчестер Юнайтед»), Карлос Бьянки («Бока Хуниорс») и Вилли Саньоль (Бавария).

Формат турнира 
В первый день турнира играются два полуфинальных матча. Победители этих матчей встречаются в финальном матче и разыгрывают Кубок Audi, а проигравшие в полуфиналах разыгрывают третье место.

Победители

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт